Mike Mesaros se poate referi la:
 Mike Mesaros (muzician), cântăreț vocal și la chitară bas al formației The Smithereens
 Mihalj Mesaroš (1935-2017), fotbalist iugoslav

Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane